Roxane bzw. Roxana ist: 

 ein weiblicher Vorname, siehe Roxana (Vorname)

 der Name für mehrere Personen des Altertums:
 Ehefrau von Kambyses II., siehe Roxane (Kambyses II.)
 Ehefrau von Alexander dem Großen, siehe Roxane (Alexander der Große)
 Schwester Mithridates’ VI. von Pontos, auf dessen Befehl 71 v. Chr. ermordet, siehe Roxane (Schwester Mithridates’ VI.)

 der Name eines Asteroiden, siehe (317) Roxane